SCK steht für:
 SCK•CEN, siehe Studienzentrum für Kernenergie
 Stockton Metropolitan Airport (IATA-Code), Flughafen von Stockton (Kalifornien), Kalifornien

sck steht für:
 Sadri (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bihari-Sprache, Muttersprache der Nagpuri in Ostindien

Abkürzung